Рейс 605 может иметь следующие значения:
 Рейс 605 Eastern Air Lines
 Рейс 605 Indian Airlines
 Рейс 605 China Airlines